Het Mannentoernooi tijdens de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2013 werd van 2 tot en met 7 juli 2013 gehouden in Stare Jabłonki, Polen.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep J

Groep K

Groep L

Groep M

Knock-outfase

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Officiële website

Mannen